Дергунов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Дергунов, Василий Сергеевич (1922—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Дергунов, Лазарь Васильевич (1907—1974) — Герой Социалистического Труда.
 Дергунов, Пётр Кондратьевич (1915—1994) — председатель колхоза имени В. И. Ленина Сузунского района Новосибирской области, Герой Социалистического Труда.

См. также